RVE steht für:
 IATA-Code des Flughafens Saravena in Kolumbien
 RVE Regionalverkehr Euregio Maas-Rhein
 Regionalverkehr Erzgebirge
 Richtlinien und Vorschriften für das Eisenbahnwesen in Österreich
 Representative elementary volume in der Mechanik
 Reichsvereinigung Eisen

Abkürzung